Camalotillo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Camalotillo, Guerrero, ort, 
 Camalotillo, Oaxaca, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar